

Geografia 
 Villotta – frazione di Falcade, in provincia di Belluno
 Villotta – frazione di Aviano, in provincia di Pordenone
 Villotta – frazione di Chions, in provincia di Pordenone

Musica 
 Villotta – forma musicale di origine friulana